Wil van Beveren (senior), een Nederlands atleet en sportjournalist
 Wil van Beveren (junior), een Nederlands voetballer